Hartmut Riemenschneider ist der Name folgender Personen:

* Hartmut Riemenschneider (Germanist) (* 1940), deutscher Germanist und Kirchenmusiker
 Hartmut Riemenschneider (Pastor) (* 1958), deutscher Baptistenpastor